Miejscowości w USA:
 Tallmadge – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
Gminy w USA:
 Tallmadge (ang. Tallmadge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa